Arabi peut faire référence à :

Patronyme 

 Ibn Arabî (1165-1240), philosophe musulman, théologien, juriste, poète, métaphysicien et maître arabe-andalous du taçawuff.
 Lina El Arabi (1995-), actrice française.
 Malika Arabi (1951-), écrivaine algérienne.

Toponyme 

 Arabi, ville de l'État de Géorgie, aux États-Unis.
 Arabi, ville de Louisiane, aux États-Unis.

Voir aussi 
 
Homonymie de localités aux États-Unis
Patronyme arabe